Cottage Grove kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cottage Grove (Minnesota)
Cottage Grove (Oregon)
Cottage Grove (Tennessee)
Cottage Grove (Wisconsin)